Ari Kerner foi um compositor, instrumentista, poeta e pianista de música popular brasileira.

Discografia 
 Quimeras de amor/Se eu pudesse ter-te aqui
 Serra da Mantiqueira
 Trepa no Coqueiro

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Instrumentistas do Rio de Janeiro (estado)
Poetas do estado do Rio de Janeiro
Pianistas do estado do Rio de Janeiro